Corunna peut désigner plusieurs villes :

Corunna (Ontario)

Corunna (Indiana)
 Corunna (Michigan)